El término carbinol puede hacer referencia a:

 El metanol (sinónimo más usual).
 Los alcoholes en general (arcaico).

Alcoholes